Франси́шку Анто́ниу де Алме́йда, или д’Алме́йда (; около 1702 — около 1755) — португальский композитор и органист.

Биография 
В 1722—1726 учился в Риме. Автор сочинений на итальянские либретто, в частности, первой национальной оперы «Терпение Сократа». Писал духовную музыку (для хора). Вероятно, он погиб во время Великого лиссабонского землетрясения 1755 года. Известный римский карикатурист Пьер Леоне Гецци написал портрет Алмейды, датированный 9 июля 1724 года, в честь «прекрасного композитора концертов и церковной музыки, восхваляя его непревзойденный музыкальный стиль». В 1726 году его вторая оратория «La Giuditta» была исполнена в Италии.

Сочинения 
 оратория «Раскаяние Давида» / Il pentimento di Davidde (1722)
 оратория «Юдифь» / La Giuditta (1726)
 опера «Терпение Сократа» / La pazienza di Socrate (1733)
 опера «Притворное сумасшествие» / La Finta Pazza (1735)
 кантата «Торжествующие добродетели» / Il Trionfo della virtù (1738)
 опера «Старый чудак» / La Spinalba (1739)
 и др.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 26. — ISBN 5-85270-033-9
 Manuel Carlos de Brito: Opera in Portugal in the Eighteenth Century (Cambridge, 1989)
 Damien Colas, Alessandro Di Profio, D’une scène à l’autre, l’opéra italien en Europe: Les pérégrinations d’un genre, Mardaga, Wavre, 2009, ISBN 978-2-87009-992-6

Ссылки 
  (I)
  (II)

Органисты Португалии
Оперные композиторы Португалии
Погибшие во время землетрясения